Chin (estado)
Dinastia Chin
Chin Gentsai

Desambiguação